Port Huron Flags ist der Name mehrerer Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1962 bis 1981 der International Hockey League zugehörige Franchise Port Huron Flags (IHL)
 das von 2005 bis 2007 der United Hockey League zugehörige Franchise Port Huron Flags (UHL)